Се́нді або Са́нді () — англомовні ім'я та топонім.

Топонім

Сенді — острів в архіпелазі Піткерн

Сенді (Піщане, ) — проточне озеро на річці Северн (провінція Онтаріо)

Санді — місто, штат Орегон
 Санді — місто, штат Юта
 Санді Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Санді — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Сенді — річка, ліва притока річки Колумбія, штат Орегон

Ім'я 

 Сенді Шоу (), (*26.02.1947) — співачка, композитор, пісняр. Пік популярності — 1960-і. ( Сполучене Королівство)
 Сенді Аллен-Люїс — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка.
 Сенді Вестгейт — американська модель та порноакторка.
 Сенді Денні була англійською співачккою і авторкою пісень.
 Сенді Джардін — шотландський футболіст, захисник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Сенді Лістер — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка.

Інше 
 Ураган Сенді ()— буревій, який вирував з 22 жовтня до 1 листопада 2012 року на заході північної Антлантики. Охопив 8 держав, близько сотні загиблих.
 Сенді — американська мелодрама режисера Джорджа Мелфорда 1918 року.